Bäk est un nom propre allemand et un nom propre afghan qui peuvent faire référence à :

Toponyme 

 Bäk, commune allemande de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein.

 Bäk, village d'Afghanistan, dans le district de Bäk.
 district de Bäk, division de la province de Khost.